(abgekürzt S.L. oder S. de R. L.) ist der Name folgender Rechtsformen von Kapitalgesellschaften in spanischsprachigen Ländern:

 Sociedad de responsabilidad limitada (Argentinien)
 Sociedad de responsabilidad limitada (Mexiko)
 Sociedad de responsabilidad limitada (Spanien)

Siehe auch:

 Società a responsabilità limitata, Rechtsform in Italien
 Société à responsabilité limitée, Rechtsform in französischsprachigen Ländern